Nakasone ist der Familienname folgender Personen:

 Hirofumi Nakasone (* 1945), japanischer Politiker (Staatsminister)
 Paul Nakasone (* 1963), US-amerikanischer General der United States Army
 Nakasone Yasuhiro (1918–2019), japanischer Politiker (Premierminister)